Galaz steht für:
Patricio Galaz (* 1976), chilenischer Fußballspieler
Monte Galaz, Berg der Antarktis